Sharp (aus dem Englischen entlehnt, ursprünglich wohl in der Bedeutung „scharf“) steht für:

 ein japanischer Elektronikkonzern, siehe Sharp
 englischer Familienname, siehe Sharp (Familienname)
 ein Lokomotivhersteller, siehe ggf. Sharp, Roberts and Company
 Einschlagkrater auf dem Mond, siehe Sharp (Mondkrater)
 ein Hungaria-Asteroid, siehe (5426) Sharp
 ein Gletscher im Grahamland, Antarktika, siehe Sharp-Gletscher
 ein Tal auf der James-Ross-Insel, Weddell-Meer, Antarktika, siehe Sharp Valley
 eine Bindegewebserkrankung, siehe Sharp-Syndrom
 ein Notenzeichen, siehe Kreuz (Notenschrift)
 eine Programmiersprache, siehe C-Sharp
 ein US-amerikanisches Arzneimittelunternehmen, siehe MSD Sharp & Dohme
 ein Schriftzeichen, siehe Doppelkreuz (Schriftzeichen)
 Sharp Engineering & Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Sharp Arrow Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

SHARP steht für:

 eine antirassistische Skinheadbewegung, siehe SHARP
 Super High Altitude Research Project, Projekt zur Erforschung einer Weltraumkanone, siehe High Altitude Research Project #SHARP

Siehe auch:

 Sharp Peak
 Mount Sharp
 Sharpe
 Sharpies
 Scharp

SHARP